Ко́бза́ (, , , , ) — молдавский, румынский и украинский (до XVII века) лютнеподобный струнный щипковый музыкальный инструмент с 4 (и более) парными струнами. Кобза состоит из корпуса и грифа, на грифе расположены 8—10 навязных ладов, с помощью которых на каждой струне можно получить звуки хроматической гаммы. Также были инструменты без ладов. Безладовой традиционно является молдавско-румынская кобза. Количество струн у молдавско-румынской кобзы варьируется от пяти до двенадцати, наиболее распространёнными являются четырёх- и девятиструнные кобзы. Строй у молдавско-румынской кобзы различается от региона к региону и даже от музыканта к музыканту. Наиболее распространён квартовый строй. Корпус у молдавско-румынской кобзы грушевидный (длиной около 50 см и шириной около 30 см), с коротким грифом (не более 15 см), играют на ней плектром.

На Украине с XVII века слово «кобза» стало синоним бандуры.

Этот музыкальный инструмент из­вес­тен с конца XII века, наи­бо­лее ран­ние изо­бра­же­ния встре­ча­ют­ся на цер­ков­ных и мо­на­стыр­ских фре­сках XVI века, в частности, кобза изображена на фресках в монастырях Хумор (1535 г.) и Воронец (1550 г.), расположенных в румынской Молдове.

Этимология 
Тюркский термин кобуз (пратюрк. копур/кобур) широко известен в Азии, Европе и даже в Африке. Вероятно, наиболее древнее значение термина — «струнный щипковый инструмент», под аккомпанемент которого рассказывали эпические сказания. Затем, по мере распространения, словом «кобуз» стали называться самые разные струнные инструменты. В культурах Восточной Европы — Румынии и Молдавии, Венгрии, Чехии, Хорватии — термин «кобза» был настолько в ходу, что стал обозначать пришедшую из Западной Европы лютню.

Некоторые лингвисты считают, что слово «кобза» связано с именной основой коп-, ков-, означающей нечто полое, пустотелое. Корпус древних тюркских струнных щипковых лютневых инструментов обычно выдалбливался из дерева, что могло отразиться на названии.

По другим версиям, которых придерживаются азербайджанские ученые: коп/гоп означает «высокий», уз — «магический звук, мелодия»; или коп — «резкий захват» (то есть щипок струны).

У дакороманских народов, этот инструмент, первоначально назывался «лэута» (), считается, что именно оно дало название лэутарам — румынским и молдавским народным музыкантам, объединяющихся в ансамбли-тарафы.

История 
У украинцев, белорусов, русских (главным образом южных и восточных областей), румын и молдаван кобза была известна приблизительно с XV века. Самые ранние упоминания о игрицах-кобзарях в Венгрии, исполнявших эпические песни (помимо кобзы, игрицы также использовали в качестве основного инструмента и лютню) датируются XIV в., сами бродячие музыканты впервые упоминаются в X в.

Имя «кобза», «кобоз», «кобуз» и т. п. можно проследить вплоть до 1250 года как в славянских, так и неславянских письменных источниках. Следовательно, появление инструмента можно отнести к более древним временам. Семантические исследования доказывают существование аналогичных инструментов в других странах: «kopuz» — Турция, «kopus» — Хорватия, «koboz» — Венгрия, «qopuz» — Азербайджан, «кобзэ» — Молдавия, «cobză» — Румыния, 

Кобза была занесена на территорию Руси тюркскими племенами, но вероятней всего, что в этих землях инструмент приобрел свой окончательный облик.

Классик украинской литературы Тарас Шевченко увековечил в своём творчестве образ кобзаря — народного сказителя, сопровождавшего свои песни-думы игрой на кобзе. Кобзу не стоит путать с современной бандурой, принадлежащей к семейству арф, цитр, гусель, хотя из-за запутанности номенклатуры на Украине название «бандура» иногда используют для описания кобзы.

Арабский путешественник Х столетия Ибн Русте (Ибн Даста), рассказывая о Руси, отмечает следующее: «У них есть различные музыкальные инструменты, такие как лютни-кобзы, гусли, дудки, а также дудки почти в два локтя длиной, тогда как кобза имеет восемь струн. Напиток их приготовлен из мёда…»

Кобза, в конечном счёте, становится любимым инструментом казаков и широко распространяется среди сельского населения земель польских королей и русских царей, где он играл роль лютни Западной Европы. Однако кобза, подобно лютне, постепенно вышла из употребления  и была заменена современной бандурой, гитарой и мандолиной.

К. Хильдебрандт, участник шведской делегации к гетману Богдану Хмельницкому, посетив Русь в 1656—1657 годах, подробно описывает своё пребывание и приём, оказанный гетманом. В неформальной обстановке гетман играл на «лютне».

«В польских словарях инструмент бандура описывается как казацкая лютня». (О. Фамицын).

«Инструмент, подобный лютне, но меньший по величине и с меньшим числом струн», «только гриф несколько короче», «тональность абсолютно подобна лютне» — всё это сказано в XVIII веке о «казацкой лютне» — кобзе. Вместе с тем существовала «настоящая» бандура с 24 и более струнами, из которых не все крепились на грифе, а размещались на корпусе. Вероятнее всего, это был первый торбан.

Украинская кобза — неотъемлемый атрибут казака Мамая, персонажа Вертепа.

В Румынии первые упоминания о цыганских музыкантах-лэутарах () относятся к 1570 году, а в рукописи 1662 года упоминается некий Петру Кобзару (). В рукописи 1673 года кобза и лаута упоминаются в списке музыкальных инструментов (), однако в чём заключались различия между ними, доподлинно неизвестно. Кобза была одним из самых любимых инструментов у лэутаров. Ввиду отсутсвия ладов и короткого грифа на ней очень трудно играть, поэтому у луэтаров кобза аккомпанировала скрипке или флуеру со скрипкой.

Около 1700 года некоторые кобзы-лютни приобретают дополнительные струны. Такие инструменты сохранились только на рисунках. Неизвестно, было ли усовершенствование локальным изобретением или же пришло из Европы, но несомненно то, что данные инструменты были непосредственным предком торбана.

В конечном счете, у украинцев существовало три типа инструмента:

 кобза с ладами (кобза ладковая);
 кобза с ладами и приструнками (бандура);
 кобза без ладов, но с приструнками (бандура без ладов).

Следует, однако, заметить, что отсутствие ладов спорно, так как лады изготавливались из кишок, завязывались на грифе и могли просто потеряться с течением времени.

В XVIII веке у украинцев кобза была вытеснена более совершенной бандурой.

К 1914 году в Румынии производилось порядка 2000 кобз в год, в период интербеллума их число упало: так, за 1938 год было создано около 20.

В современных Румынии, Молдове и Венгрии кобза используется как сольный, ансамблевый и оркестровый инструмент. В Молдавской ССР появились кобзы с металлическими ладами, получившие некоторое распространение.

См. также 

 Кобзарь
 Бандура

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Щипковые музыкальные инструменты
Хордофоны
Украинские музыкальные инструменты